Nom de cabdills gals:
 Brennus (segle IV aC), conqueridor de Roma
 Brennus (segle III aC), conqueridor de Grècia